Metridium är ett släkte av koralldjur. Metridium ingår i familjen Metridiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Metridium